Бенакасон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 32 км². Население 6726 человек (на 2010 год). Расстояние 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 BENACAZON.es
 BENACAZON.net
 Benacazón
 Información de Benacazón
 Información de interés sobre Benacazón
 Aljarafeonline.es
 Fiesta de la Tapa

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи